Нижче наведено список 22 муніципалітетів департаменту Гвіана.

Гвіана